Гран при на принцеса Лала Мерием 2014 е 14-ото издание на Гран при на принцеса Лала Мерием. Турнирът е част от категория „Международни“ на WTA Тур 2014. Провежда се в Маракеш, Мароко от 21 до 27 април 2014 г.

Сингъл 
Франческа Скиавоне е миналогодишната шампионка, но тя е елиминирана в първи кръг от Беатрис Гарсия Видагани.

Мария Тереса Торо Флор печели първата си WTA титла, отстранявайки Ромина Опранди във финалния двубой с 6 – 3, 3 – 6, 6 – 3.

Поставени тенисистки

Основна схема

Легенда 
 Q ( – квалификант) – тенисист, преминал квалификациите
 WC ( – уайлд кард) – специална покана от организаторите на турнира
 LL ( – щастлив губещ) – най-високоранкираният тенисист, отпаднал в последния кръг на квалификациите, влиза в основната схема на мястото на друг играч, отказал се от участие в турнира поради някаква причина
 Alt ( – заместник) – играч, който получава място в турнира след отказването на друг тенисист
 SE ( – специален допуск) – тенисист, който не може да участва в квалификациите, тъй като все още играе в друг турнир, получава място в основната схема чрез special exempt
 PR ( – защитаващ ранкинг) – използва се за допускане на тенисисти, които дълго време са отсъствали от тура поради контузии и в резултат са се смъкнали в ранглистата
 w/o ( – служебна победа) – при отказване на играч още преди началото на мач, опонентът му печели служебно
 r ( – отказал се) – при оттегляне на тенисист по време на мач, най-често поради здравословни причини
 d ( – неизпълнение) – отстраняване на играч за неспортсменско поведение

Финална фаза

Горна половина

Долна половина

Двойки 
Тимеа Бабош и Манди Минела са шампионките от Гран при на Нейно Кралско Височество принцеса Лала Мерием 2013, но те решават да не участват през 2014 г.

Гарбине Мугуруса и Ромина Опранди печелят титлата, след като надиграват Катажина Питер и Марина Заневска във финала с 4 – 6, 6 – 2, [11 – 9].

Поставени двойки

Основна схема

Легенда 

 Q ( – квалификант) – тенисист, преминал квалификациите
 WC ( – уайлд кард) – специална покана от организаторите на турнира
 LL ( – щастлив губещ) – най-високоранкираният тенисист, отпаднал в последния кръг на квалификациите, влиза в основната схема на мястото на друг играч, отказал се от участие в турнира поради някаква причина
 Alt ( – заместник) – играч, който получава място в турнира след отказването на друг тенисист
 SE ( – специален допуск) – тенисист, който не може да участва в квалификациите, тъй като все още играе в друг турнир, получава място в основната схема чрез special exempt
 PR ( – защитаващ ранкинг) – използва се за допускане на тенисисти, които дълго време са отсъствали от тура поради контузии и в резултат са се смъкнали в ранглистата
 w/o ( – служебна победа) – при отказване на играч още преди началото на мач, опонентът му печели служебно
 r ( – отказал се) – при оттегляне на тенисист по време на мач, най-често поради здравословни причини
 d ( – неизпълнение) – отстраняване на играч за неспортсменско поведение

Схема

Външни препратки 
 Официален сайт
 Схема на сингъл
 Схема на квалификациите
 Схема на двойки

WTA Тур 2014
Гран при Лала Мерием
Спорт в Маракеш